Каю́мов — фамилия; имеет женскую форму Каюмова.

Известные носители 
 Каюмов, Альмир Измайлович (1964—2013) — российский футболист и арбитр.
 Каюмов, Артур Адисович (род. 1998) — российский хоккеист.
 Каюмов, Габдрауф Габдулхакович (1926—2009) — советский работник сельского хозяйства, механизатор, Герой Социалистического Труда.
 
 Каюмов, Малик Каюмович (1912—2010) — узбекский советский режиссёр и оператор документального кино.
 Каюмов, Пулат (1919—2018) — советский и узбекский государственный деятель.
 Каюмов, Рустам Наильевич (род. 1994) — российский биатлонист.
 Каюмов, Сергей Дмитриевич (род. 1980) — узбекский шахматист.

 Каюм-хан, Вели (1904—1993) — туркестанский националист, коллаборационист Второй мировой войны.